Цойтен () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Даме-Шпревальд.  Занимает площадь 12,66 км². Официальный код — 12 0 61 572.

В Цойтене находится DESY.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга